Westrum steht für:

 Westrum, ein Warfendorf in Wangerland, Landkreis Friesland, Niedersachsen
 ein Ort in der Gemeinde Herzlake

Westrum ist der Familienname folgender Personen:

 August Christian Gottfried Westrum (1798–nach 1867), deutscher Advokat und Politiker
 Edith Schultze-Westrum (1904–1981), deutsche Schauspielerin
 Erik Westrum (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Pat Westrum (* 1948), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Schultze-Westrum (* 1937), deutscher Zoologe, Ethnologe, Verhaltensforscher und Tierfilmer